Augusta Sasko-Meiningenská (6. srpna 1843 – 11. listopadu 1919) byla dcerou Bernarda II. Sasko-Meiningenského a Marie Frederiky Hesensko-Kasselské. Byla také matkou Arnošta II. Sasko-Altenburského.

Rodina 
Augusta se narodila jako jediná dcera sasko-meiningenského vévodského páru. Jejím jediným sourozencem byl o sedmnáct let starší bratr Jiří, který se stal v roce 1866 vévodou.

Augustinými prarodiči byli z otcovy strany Jiří I. Sasko-Meiningenský a Luisa Eleonora Hohenlohe-Langenburská. Ze strany matky to pak byli Vilém II. Hesenský a Augusta Pruská, dcera Fridricha Viléma II.

Stejně jako bratr, i Augusta se narodila v Meiningenu. Navzdory velkému věkovému rozdílu spolu měli sourozenci dobrý vztah. Jiří byl velkým milovníkem divadla; v roce 1856 napsal rodičům, jak je šťastný, že se Augusta mohla zúčastnit divadla a jak je matka tolerantní, tolerantnější, než když on byl malý.

Manželství a potomci 
15. října 1862 se Augusta v Meiningenu provdala za Mořice Sasko-Altenburského. Byl o čtrnáct let starší než ona a narodil se jako mladší syn Jiřího Sasko-Altenburského a Marie Luisy Meklenbursko-Schwerinské. Augusta s ním měla pět dětí:

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 6. srpna
Narození v roce 1843
Úmrtí 11. listopadu
Úmrtí v roce 1919
Ženy